

Населені пункти та їхні частини

 Дроблін — село в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Дроблін — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дроблін — колонія в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки